20-й командный чемпионат Европы по шахматам 2015 прошёл с 12 по 22 ноября 2015 года в Рейкьявике (Исландия). Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. В мужском турнире принимало участие 36 национальных сборных, в женском — 30 сборных. Среди участников чемпионата — действующие чемпионы мира Магнус Карлсен и Мария Музычук.

Составы фаворитов турнира

Мужчины

Женщины

Турнирные таблицы чемпионата Европы

Индивидуальные награды

Мужчины 
 Общий зачёт
 Леван Панцулая (Грузия) — 2868
 Виорел Бологан (Молдова) — 2845
 Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2835
 Левон Аронян (Армения) — 2835
 Первая шахматная доска:
 Виорел Бологан (Молдова) — 2845
 Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2835
 Левон Аронян (Армения) — 2835
 Вторая шахматная доска:
 Рихард Раппорт (Венгрия) — 2828
 Павел Эльянов (Украина) — 2821
 Габриэл Саркисян (Армения) — 2808
 Третья шахматная доска:
 Леван Панцулая (Грузия) — 2868
 Аркадий Найдич (Азербайджан) — 2773
 Золтан Алмаши (Венгрия) — 2758
 Четвертая шахматная доска:
 Грант Мелкумян (Армения) — 2770
 Этьен Бакро (Франция) — 2744
 Ян Непомнящий (Россия) — 2729
 Резервная шахматная доска:
 Дмитрий Яковенко (Россия) — 2756
 Роберт Кемпиньский (Польша) — 2734
 Чаба Балог (Венгрия) — 2731

Женщины 
 Общий зачёт
 Мария Музычук (Украина) — 2772
 Александра Горячкина (Россия) — 2668
 Йованка Хоуска (Англия) — 2614
 Первая шахматная доска:
 Мария Музычук (Украина) — 2772
 Йованка Хоуска (Англия) — 2614
 Александра Костенюк (Россия) — 2604
 Вторая шахматная доска:
 Йована Войнович (Сербия) — 2576
 Екатерина Лагно (Россия) — 2569
 Лейла Джавахишвили (Грузия) — 2559
 Третья шахматная доска:
 Наталья Жукова (Украина) — 2556
 Петра Папп (Венгрия) — 2464
 Елена-Люминита Косма (Румыния) — 2456
 Четвертая шахматная доска:
 Александра Горячкина (Россия) — 2668
 Анна Ушенина (Украина) — 2593
 Анна-Кристина Копиниц (Австрия) — 2443
 Резервная шахматная доска:
 Иоанна Майдан-Гаевска (Польша) — 2423
 Алессиа Сантерамо (Италия) — 2324
 Анна-Мая Казарян (Нидерланды) — 2314

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы (женщины)
 Официальный сайт чемпионата Европы (мужчины)
 Чемпионат Европы на chesspro.ru
 Форум на chesspro.ru
 Партии турнира онлайн (мужчины) на chessbomb
 Партии турнира онлайн (женщины) на chessbomb
 Партии турнира онлайн (мужчины) на chessdom
 Партии турнира онлайн (женщины) на chessdom
 ETCC R01: Top seeds have it easy

Чемпионаты Европы по шахматам
2015
12
2015 год в шахматах
Чемпионаты Европы в Исландии
Спорт в Исландии в 2015 году
Шахматы